Picknick am Strand lautet der Titel folgender Filme:

 Picknick am Strand (1939), US-amerikanischer Zeichentrick-Kurzfilm
 Picknick am Strand (1993), britische Komödie